Il doppio del torneo di tennis Bournemouth Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Marc-Kevin Goellner e Greg Rusedski che hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Rodolphe Gilbert e Nuno Marques.

Teste di serie
 Neil Broad /  Piet Norval (primo turno)
 Stephen Noteboom /  Jack Waite (semifinali)
 Tom Kempers /  Tom Nijssen (quarti di finale)
 Rodolphe Gilbert /  Nuno Marques (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Bournemouth Open 1996
ATP Tour 1996